Хаген се може односити на:

 Хаген, град је у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија
 Хаген им Бремишен, општина је у њемачкој савезној држави Доња Саксонија
 Хаген (Мозел), насељено место у Француској у региону Лорена
 Хаген (Холштајн), општина је у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн